Лопатто — фамилия.

Известные носители 
 Лопатто, Александр Эдуардович (1921—2005) — советский учёный в области строительства.
 Лопатто, Михаил Осипович (1892—1981) — поэт, литературовед.
 Лопатто, Олег Михайлович (1926—1995) — советский гребец и тренер.
 Лопатто, Шелумиэль (1904—1923) — караимский поэт.
 Лопатто, Эдуард Ксаверьевич (1894—1951) — советский учёный-химик, активный участник Одесского подполья во время Великой Отечественной войны.

См. также 
 Лопато